Línea 48 puede referirse a las siguientes líneas de transporte de España:
 La línea 48 de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria.
 La línea 48 de la ciudad de Barcelona.
 La línea 48 de la empresa municipal de autobuses de Madrid.
 La antigua línea 48 de los Transportes Urbanos de Zaragoza, eliminada el 2 de julio de 2012.